Брейк ():
 Break — клавиша, предназначенная для прерывания текущего процесса.
 Брейк — количество очков, заработанных игроком в снукер в результате поочерёдного забивания шаров без нарушения правил.
 Брейк — термин популярной музыки.
  — оператор выхода из цикла или другой управляющей конструкции в программировании.
 Брейк — в боксе: команда рефери (судьи), предписывающая участникам состязания временно приостановить борьбу и отойти на шаг назад.

 
 Брейк, брейк-пойнт — теннисные термины.
 «Брейк-Пойнт» — фильм-драма 2002 года, режиссёр Марек Новицкий.
 Брейк, Майкл (род. 1994) — новозеландский гребец.
 Брейк, Ричард (род. 1964) — британо-американский актёр.

См. также 

 Брейкбит — термин, объединяющий класс жанров электронной музыки.
 Максимальный брейк — термин в снукере.